Ландерно () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Брест.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Диренон, Ла-Форе-Ландерно, Ландерно, Панкран, Плуэдерн, Сен-Диви, Сен-Тонан и Тремауэзан.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен.

Состав кантона с 15 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Ла-Рош-Морис (1 814 чел.)
 Ла-Форе-Ландерно (1 947 чел.)
 Ландерно (15 918 чел.)
 Ланёфре (154 чел.)
 Панкран (2 049 чел.)
 Плуэдерн (2 944 чел.)
 Сен-Диви (1 557 чел.)
 Сен-Тонан (1 899 чел.)
 Тремауэзан (532 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 35,4 % голосов против 20,2 % у Жана-Люка Меланшона и 17,5 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 70,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 32,7 %, Жан-Люк Меланшон – 18,9 %, Франсуа Фийон – 15,9 %, Марин Ле Пен – 12,4 %; 2 тур: Макрон – 80,6 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 37,8 %, Николя Саркози — 22,6 %, Франсуа Байру — 12,6 %; 2 тур: Олланд — 61,4 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Финистер представляют вице-мэр города Ландерно Вивиан Берва (Viviane Bervas) и мэр коммуны Плуэдерн Бернар Гоалек (Bernard Goalec) (оба ― Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер